Departamento Minas ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento San Antonio (Jujuy) in Argentinien
 Departamento San Antonio (Río Negro) in Argentinien